Bourdy ist der Familienname folgender Personen:

 Grégory Bourdy (* 1982), französischer Profigolfer
 Hubert Bourdy (1957–2014), französischer Springreiter